Договор о Европейском союзе (, TEU) — один из основных договоров Европейского союза, наряду с Договором о функционировании Европейского союза (TFEU). Договор TEU образует основу законодательства ЕС, устанавливая общие принципы реализации целей, для которых создан ЕС, управления его центральными институтами (таких как Комиссия, Парламент и Совет), а также правил внешней политики и политики безопасности.

История 
Текущая версия Договора о ЕС вступила в силу в 2009 году после вступления в силу Лиссабонского договора.

Первоначальная версия этого же документа была подписана в 1992 году как Маастрихтский договор. В дальнейшем изменения в текст Договора вносились Амстердамским договором 1997 года, Ниццким договором 2001 года и Лиссабонским договором 2007 года.

Содержание 
После преамбулы текст Договора состоит из шести частей.

См. также 
 Право ЕС
 Договор о функционировании Европейского союза

Примечания

Ссылки 
 Полный текст договора в EUR-Lex

Договоры Европейского союза